

Der Kreis Kaposvár (ungarisch Kaposvári járás) ist ein Kreis im Südosten des südwestungarischen Komitats Somogy. Er grenzt im Norden an die Kreise Fonyód und Tab, im Nordwesten an den Kreis Marcali, im Westen an den Kreis Nagyatád und im Süden an den Kreis Barcs. Im Südosten bilden die Kreise Szigetvár und Hegyhát (Komitat Baranya) die Grenze, im Osten der Kreis Dombóvár vom Komitat Tolna.

Geschichte 
Der Kreis ging zur ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 mit allen 54 Gemeinden aus seinem Vorgänger, dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Kaposvári kistérség) hervor. Verstärkt wurde der neue Kreis noch durch alle 23 Gemeinden des westlicher gelegenen und Ende 2012 aufgelösten Kleingebiets Kadarkút (ungarisch Kadarkúti kistérség) sowie die Gemeinde Somogyfajsz. Der Kreis Kaposvár konnte hierdurch einen Zuwachs von 52,9 % (Territorium) bzw. 21,1 % (Bevölkerungszahl) verbuchen.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Kaposvár hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.460 Einwohnern auf einer Fläche von 20,40 Quadratkilometern. Ohne die Kreisstadt verringern sich diese Werte auf 658 Ew. bzw. 19,19 km². Die Bevölkerungsdichte des größten und bevölkerungsreichsten Kreises liegt über dem Komitatswert. Der Kreis ist mit fast 400 km² Abstand der größte Kreis in Ungarn und besitzt nach dem Kreis Zalaegerszeg (84) die meisten Gemeinden.
Der Kreissitz befindet sich in der größten Stadt, Kaposvár, im Zentrum des Kreises gelegen. Die Stadt ist zugleich Sitz des Komitats Somogy und besitzt Komitatsrechte (ungarisch Megyei jogú város)

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Kaposvar
Komitat Somogy